Kōsuke Fujishima – fumettista e character designer giapponese
 Nobuo Fujishima – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Fujishima Takeji – artista giapponese